Diedrichs ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Diedrichs (* 1963), deutscher Ministerialbeamter
 Karl Erich Diedrichs (1927–2005), deutscher Generalleutnant der Bundeswehr
 Robert Diedrichs (1923–1995), deutscher Grafiker, Maler und Illustrator

Siehe auch:
 Dietrich
 Diederich
 Diedrich
 Diederichs
 Dietreichs
 Diedrichsen